Sophie von Hessen ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Hessen-Kassel (1615–1670), Prinzessin von Hessen-Kassel und Gräfin zu Schaumburg-Lippe
 Sophie Charlotte von Hessen-Kassel (1678–1749), Prinzessin von Hessen-Kassel und Herzogin zu Mecklenburg